Fakhr al-Dihn Utman al-Nasirí, ustadar d'Egipte en el sultanat d'al-Nàsir Muhàmmad
 Emir Fakhr al-Dihn, ambaixador del soldà al-Kàmil que va negociar amb Frederic II el lliurament de Jerusalem en 1229.
 Emir Fakhr al-Dihn ibn al-Sheikh, cap militar del soldà al-Shalih
 Fakhr-ad-Din I, emir libanès 1516-1544
 Fakhr-ad-Din II (1572–1635), emir libanès
 Fakhr al-Din Mubarakxah, sobirà de Bengala
 Fakhr al-Din (aiubites), emir del soldà aiubita Al-Kàmil ibn al-Àdil que va negociar amb Frederic II el lliurament pacífic de Jerusalem en 1229
 Fakhr al-Din Masud, príncep gúrida
 Fakhr-ad-Din Màjid, visir mameluc d'Egipte
 Fakhr-ad-Din ar-Razí''', filòsof i científic persa